Vadans, commune française du Jura
 Vadans, commune française de la Haute-Saône

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France